Шарль Матісен (норв. Charles Arthur Mathiesen; 12 лютого 1911, Драммен — 7 листопада 1994, Драммен) — норвезький ковзаняр, Олімпійський чемпіон.
 Свейн Матісен (норв. Svein Mathisen, 30 вересня 1952, Сауда — 27 січня 2011, Крістіансанн) — норвезький футболіст.
 Маркус Матісен (дан. Marcus Mathisen, нар. 27 лютого 1996, Альбертслунн, Данія) — данський футболіст.